Sex appeal – espressione inglese per attrazione sessuale
 Sex Appeal – film del 1986 diretto da Chuck Vincent
 (Sex) Appeal – film del 2014 diretto da Wang Wei-ming
 Sex Appeal – film del 2022 diretto da Talia Osteen
 Sex Appeal – album di Georgio
 Sex Appeal – singolo di MV Killa e Yung Snapp